Astropyga magnifera är en sjöborreart. Astropyga magnifera ingår i släktet Astropyga och familjen Diadematidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sjöborrar
magnifera